Revólver o revolver (escrito en inglés) puede significar:
Revólver, arma de fuego de repetición;

Películas 
 Revólver (1973), película de Sergio Sollima;
 Revólver (2005), película de Guy Ritchie;

Música 
 Revolver (1966), álbum de The Beatles.
 Revólver (1988-actualidad), grupo de pop español;
 Revólver (1990), primer álbum de este grupo.
 Velvet Revolver (2002–2009), banda de rock estadounidense;
 "Revolver" (2009), canción del recopilatorio Celebration de la cantante estadounidense Madonna;

 Revolver, revista musical estadounidense.

Miscelánea 
 Revolver Ocelot, personaje ficticio en la serie de videojuegos Metal Gear.

Televisión  
 Revólver  , programa de televisión chileno conducido por Cecilia Amenábar , y emitido en el canal de televisión TVN  en los Años 90.

Enlaces externos